Гран-при Испании 1989 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на трассе Херес де ля Фронтера в Испании. Соревнования состоялись 1 октября 1989 года.

Гонка 

|}

 За команду Ferrari в гонке выступал только Герхард Бергер. В то время как Гран-при пропускал его напарник Найджел Мэнселл, дисквалифицированный пропуском одного этапа за инциденты, допущенные во время предыдущего раунда чемпионата мира.
 Лучший круг: Айртон Сенна — 1:25,779.
 20-я победа и 40-й поул для Айртона Сенна.
 80-я победа для команды McLaren.
 80-й подиум для Алена Проста.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Испании